Dragalina (Botoșani), een plaats in het Roemeense district Botoșani
Dragalina (Călărași), een plaats in het Roemeense district Călărași
Dragalina (Tulcea), een plaats in het Roemeense district Tulcea